Angela Gabbiadini – pallavolista italiana
 Manolo Gabbiadini – calciatore italiano
 Marco Gabbiadini – ex calciatore inglese
 Melania Gabbiadini – calciatrice italiana